Касьянов:

 Касьянов Володимир Васильович (1929—1992) — диригент, домрист, педагог. Професор (1990), заслужений артист УРСР.
 Касьянов Володимир Олександрович (1935) — інженер-науковець, доктор технічних наук, професор.
 Касьянов Геннадій Сергійович (1 січня 1953 — 13 серпня 2018) — директор-художній керівник Молодіжного театру Чернігова, Заслужений діяч мистецтв України (2002)
 Касьянов Георгій Володимирович ( 20 квітня 1961) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Касьянов Михайло Михайлович ( 2 грудня 1957) — російський фінансист и політик, голова уряду Російської Федерації у 2000–2004.
 Касьянов Олександр Михайлович (23 січня 1906 — 23 вересня 1961) — український архітектор, член-кореспондент АБіА УРСР (1958–1961).
 Касьянов Олександр Олександрович (1891—1982) — композитор.
 Касьянов Олексій Андрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Касьянов Олексій Сергійович ( 1985) — український легкоатлет-багатоборець
 Касьянов Сергій Олексійович (1995—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Касьянов Сергій Павлович ( 30 березня 1966) — голова Ради директорів агропромислової групи KSG Agro.
 Юрій Касьянов — український волонтер

Див. також 
 Косьянов Владислав Вадимович — штаб-сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Примітки 

Прізвища